La micro-région statistique (statisztikai kistérség) correspond en Hongrie à un découpage statistique intermédiaire entre la localité (település) et le comitat (megye). Si la micro-région statistique ne possède pas le statut de collectivité locale (települési önkormányzat), elle peut parfois constituer le périmètre de coopérations entre plusieurs localités, dans un contexte d'administration territoriale particulièrement atomisée au niveau local.

Créées en 1994, les micro-régions ont vu leurs périmètres évoluer en 2003. Ils doivent désormais mailler le territoire national de manière contiguë, de façon que chaque localité soit rattachée à une micro-région. Cette réorganisation territoriale progressive ainsi que l'encouragement aux initiatives intercommunales à leur échelle ont décidé le gouvernement hongrois de recréer les anciens districts (járás) supprimés par le pouvoir communiste en 1983. Cette réforme territoriale est entrée en vigueur le . On en compte 175 en 2013 pour presque dix millions d'habitants. La micro-région statistique correspondait au niveau LAU 1 de la nomenclature d'unités territoriales statistiques européenne actuellement occupé par les districts.

Au , les micro-régions ont disparu en tant que division administrative, mais ont été conservées en tant que division utilisée à des fins de statistiques et d'aménagement du territoire jusqu'à leur disparition définitive le .

Liste des micro-régions statistiques de Hongrie

Notes et références

Voir aussi 
 Subdivisions de la Hongrie
 Liste des micro-régions statistiques de Hongrie